Das Sparkassen-Museum in der Wartburgstadt Eisenach ist ein Spezialmuseum und eine archivalische Sammlung der Wartburg-Sparkasse  in Thüringen.

Lage 

Das Museum ist im Verwaltungsgebäude Rennbahn 6 untergebracht. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Museum automobile welt eisenach.

Geschichte 
Die Entstehung der ersten Sparkassen im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach geht auf eine Initiative der Herzogin Maria Pawlowna zurück.
Sie hatte ursprünglich das Ziel, die finanziellen Möglichkeiten der einfachen Bevölkerung zu verbessern und dem Übel der Wucherei entgegenzuwirken.

Ausstellung 
Die Exposition vermittelt Sparkassengeschichte in der Wartburgregion von 1822 bis heute in Wechselwirkung mit politischer und ökonomischer Geschichte. Es werden zahlreiche Schauobjekte u. a. ein historischer Sparkassentresor, Nachbauten eines Sparkassenschalters aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und eines DDR-Schalters gezeigt. Komplettiert wird die Ausstellung durch zahlreiche Vitrinen, Schautafeln und das nicht öffentliche „Historische Archiv“ mit elektronischem Benutzerplatz.

Die Besichtigung der Ausstellung ist nur nach vorheriger Anmeldung einer Führung bei der Wartburg-Sparkasse in Eisenach möglich.

Im öffentlich begehbaren Teil wird auf acht Schautafeln mit vier thematischen Haupt-Kapiteln die 188-jährige Geschichte der Sparkasse in der Wartburgregion im Kontext zur politischen Geschichte als Abriss dargestellt.

Die vier Hauptkapitel lauten:
 Bescheidene Anfänge und Etablierung (1822–1914)
 Irrungen und Wirrungen (1914–1945)
 Neubeginn nach dem II. Weltkrieg und Sparkasse in der DDR (1945–1990)
 Friedliche Revolution und Einheit/Moderne Gegenwart (ab 1989)

Literatur 
 Gerd Bergmann: Eisenacher Münzen. In: Eisenacher Schriften zur Heimatkunde. Heft 17,  Eisenach  1982.  
 Gerd Bergmann, Kurt Bößiger, Günter Hilke: Eisenacher Notgeld. In: Eisenacher Schriften zur Heimatkunde. Heft 45,  Eisenach 1990, ISBN 3-910057-45-4.

Weblinks 
 offizielle Website des Sparkassen-Museum

Museum in Eisenach
Bankmuseum
Gegründet 2005